Gaël Monfils era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Julien Benneteau ha battuto in finale Steve Johnson 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Julien Benneteau (Campione)
 Steve Johnson (finale)
 Kenny de Schepper (semifinali)
 Paul-Henri Mathieu (ritiro)

  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  David Goffin (quarti di finale)
  Jiří Veselý (quarti di finale)
  Malek Jaziri (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2014